Банахевич:

 Банахевич, Тадеуш — российско-польский астроном, геодезист и математик.
 Банахевич — остатки ударного кратера расположенного на видимой стороне Луны.